Boerenstreek (Westerkwartier), een buurt in de gemeente Westerkwartier (provincie Groningen)
 Boerenstreek (Soest), een wijk in de gemeente Soest (provincie Utrecht)